Thelen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vigoleis Thelen (1903–1989), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Daniela Thelen (* 1982), deutsche Boulespielerin
 Eduard Thelen (* 1946), deutscher Hockeyspieler
 Esther Thelen (1941–2004), US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Frank Thelen (* 1975), deutscher Unternehmer und Investor
 Franz Thelen (1826–?), deutscher Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich von Thelen-Rüden (1836–1900), österreichischer Bildnis- und Genremaler
 Friedrich Thelen (* 1941), deutscher Journalist

 Günter Thelen (* 1943), deutscher Bildhauer
 Hedi Thelen (* 1956), deutsche Politikerin (CDU)
 Hjalmar Thelen (1962–2017), deutscher Kunstmaler
 Jens Thelen (* 1965), deutscher Sprecher sowie Moderator, Autor und Texter
 Josef Thelen (1941–2007), deutscher Fußballspieler
 Kathleen Thelen (* 1956), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Kurt-Adolf Thelen (1911–1990), deutscher Sänger, Komponist und Texter
 Liselotte Thelen (1926–2016), deutsche Kunsthistorikerin
 Léonie Thelen (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Manfred Thelen (* 1940), deutscher Radiologe
 Raphael Thelen (* 1985), deutscher Journalist
 Raymond Thelen (* 1955), deutscher Künstler
 Robert Thelen (1884–1968), deutscher Flugpionier
 Sibylle Thelen (* 1962), deutsche Journalistin, Autorin und Turkologin
 Stefan Thelen (* 1992), deutsch-jordanischer Fußballspieler
 Tatjana Thelen (* 1968), deutsche Sozialanthropologin
 Urban Thelen (1915–2008), deutscher Chorleiter, Küster und Organist
 Werner Thelen (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Thelen (1917–1985), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Telen
 Teelen
 Thelin